Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e John-Laffnie de Jager che hanno battuto in finale Dave Randall e Greg Van Emburgh 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (primo turno)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (primo turno)

 Rick Leach /  Scott Melville (primo turno)
 Jonas Björkman /  John-Laffnie de Jager (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1995
ATP Tour 1995